Németh Kornél, id. (1954) 9-szeres magyar bajnok motokrosszversenyző
 Németh Kornél, ifj. (1983) 14-szeres magyar bajnok motokrosszversenyző